Vánoční hvězda může být:

Vánoční hvězda – rostlina pryšec nádherný známá také jako poinsettie
Betlémská hvězda – hvězda, jež ukazovala Třem králům cestu k narozenému Ježíškovi 
Vánoční hvězda (film) – film Miloše Zábranského z roku 2012 
O vánoční hvězdě – film Karla Janáka z roku 2020 
Vánoční hvězda (sbírka) – charitativní sbírka Sdružení Šance